Niemcy:
 Kaden – dzielnica Luckau
 Kaden – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald

Osoby:
 Adam Kaden – malarz, pisarz
 August Kaden – niemiecki polityk
 Czesław Jan Kaden – aktor i reżyser
 Ernest Leopold Kaden – inżynier górnictwa i hutnictwa, uczestnik powstania listopadowego
 Henryk Ferdynand Kaden – bankowiec, finansista i działacz gospodarczy
 Jan Karol Henryk Kaden – inżynier górnictwa i hutnictwa, działacz gospodarczy
 Juliusz Kaden-Bandrowski – pisarz
 Kazimierz Kaden – lekarz-pediatra
 Kazimierz Kaden – lekarz-balneolog